Ala (basquete) — posição de um jogador de basquete
 Ala (futebol) — posição de um jogador de futebol

 Ala (militar) — tipo de unidade militar
 Ala (produto de limpeza) — sabão em pó

 ALA ou Armée de L'Air ou Exército do Ar Francês
 ALA ou American Library Association — associação de bibliotecas dos Estados Unidos
 Ala ou Partido Comunista do Brasil - Ala Vermelha — organização política de orientação marxista atuante no Brasil entre os anos 1960 e 1980

Localidades

Ala (Trento)
Ala di Stura

Ala (Macedo de Cavaleiros)

Ver também 
Alá — palavra utilizada na língua árabe para designar Deus

Desambiguação
Desambiguações de topônimos